Gravatá (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Gravatá (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba